Lillavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillavan, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Lillavan, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (18,9 ha)
Lillavan, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (14,86 ha)
Lillavan, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lillavan (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,46 ha)
Lillavan (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lillavan (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lillavan, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (8,11 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn